Mistral Aviation — небольшая авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в Браззавиле (Демократическая Республика Конго), работающая на рынке пассажирских авиаперевозок местного значения.



Флот 
По состоянию на 20 мая 2010 года воздушный флот авиакомпании Mistral Aviation составлял один самолёт:

 1 McDonnell Douglas DC-9-32 (в лизинге из компании Global Aviation)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Mistral Aviation
 Воздушный флот авиакомпании Mistral Aviation

Авиакомпании Демократической Республики Конго